Международный теннисный турнир в Аделаиде 2008 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в австралийском городе Аделаида, и являющегося частью ATP Тура в рамках серии ATP International.

В 2008 году турнир прошёл с 31 декабря по 6 января.

Победитель прошлого года — Новак Джокович — не защищал свой титул.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде являлся австралиец Ллейтон Хьюитт (№ 21 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Микаэль Льодра выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 2й за карьеру.
 Яркко Ниеминен выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 8й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Мартин Гарсия выигрывает свой первый в году и 8й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Марсело Мело выигрывает свой первый в году и 2й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

См. также 
 Международный теннисный турнир в Аделаиде

 ATP Тур 2008

 ATP International

 Портал: Теннис

Австралия
Теннис
Декабрь 2007 года
Январь 2008 года
2008